Die 1. deild karla 2008 war die 54. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 12. Mai und endete am 20. September 2008. Neben Meister ÍB Vestmannaeyja stieg auch der Zweitplatzierte UMF Stjarnan auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2008 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2008 rsssf.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008